Фридерика Каролина Саксен-Кобург-Заальфельдская (; 24 июня 1735, Кобург — 18 февраля 1791, ) — принцесса Саксен-Кобург-Заальфельдская, в замужестве маркграфиня Бранденбург-Ансбахская и Бранденбург-Байрейтская.

Биография 
Фридерика Каролина — дочь герцога Франца Иосии Саксен-Кобург-Заальфельдского и его супруги Анны Софии Шварцбуг-Рудольштадтской, дочери князя Людвига Фридриха I.

22 ноября 1754 года Фридерика Каролина вышла замуж в Кобурге за маркграфа Карла Александра Бранденбург-Ансбахского. Брак был заключён по династическому расчёту. Фридерика славилась своими добродетелями, мягкостью характера и благочестием, занималась благотворительностью, но Карл Александр считал свою супругу невзрачной, необразованной и скучной. В браке детей не было, и Карл Александр сослал Фридерику Каролину в замок Шванинген в Унтершванингене и занялся своей любовницей Элизабет Крейвен.

После смерти Фридерики Каролины её супруг отрёкся от престола в Ансбахе и Байрейте, покинул страну и женился на своей любовнице-англичанке. Фридерика Каролина похоронена в церкви Святого Гумберта в Ансбахе.

Предки

Примечания

Литература 
 Julius Mebes: Beiträge zur Geschichte des Brandenburgisch-Preussischen Staates, Band 1, Lüderitz, 1861, S. 766

Принцессы Саксен-Кобург-Заальфельдские
Маркграфини Бранденбург-Байрейтские
Маркграфини Бранденбург-Ансбахские